Massesi – abitanti di Castelmassa
Massesi – abitanti di Massa (Italia)
Massesi – abitanti di Massa Finalese
Massesi – abitanti di Massa Fiscaglia
Massesi – abitanti di Massa Lombarda
Massesi – abitanti di Massa Lubrense
Massesi – abitanti di Massa San Nicola
Massesi – abitanti di Massa di Somma
Massesi – abitanti di Massa e Cozzile